Das Europäische Olympische Sommer-Jugendfestival 2015 fand vom 26. Juli bis zum 1. August 2015 in Tiflis und damit zum ersten Mal in Georgien statt. Die Vergabe fand während der 39. Generalversammlung des Europäischen Olympischen Komitees im November 2010 in Belgrad statt, wo Tiflis den Vorzug gegenüber Brünn erhielt.

Zum Aufgebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zählten auch sieben junge Leichtathleten, die vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) benannt wurden. Die Wahl fiel auf Sportler, die nur knapp die Teilnahme an den U18-Weltmeisterschaften in Cali (Kolumbien) verpasst hatten.

Als Maskottchen wurde ein Fasan gewählt, der den Namen PEAKY bekam. Dies wurde abgeleitet vom englischen Wort für Fasan Peak und einem Y für Youth (dt. Jugend).

Teilnehmer

Sportstätten

Sportarten, Zeitplan und Resultate 
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:

Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Offizielle Website (französisch)
 Ergebnisse (englisch)

Einzelnachweise 

2015
Multisportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Tiflis